EDG steht für:

 Evangelische Darlehnsgenossenschaft e. G. Kiel, eine ehemalige Kirchenbank, aufgegangen in der Evangelischen Bank e. G.
 Evangelische Darlehns-Genossenschaft e. G. Münster, eine ehemalige Kirchenbank, aufgegangen in der Bank für Kirche und Diakonie e. G. – KD-Bank

 Duisburg Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Eisenbahndienstleister GmbH, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Schweiz
 Electron Donating Group – Elektronenschiebende Gruppe, Donator(gruppe), seltener ERG (Electron Releasing Group)
 Elektrodynamische Gleisbremse, Gleisbremse in Rangieranlagen der Eisenbahn (bis zum Jahr 2000 bei der DB AG auch ELDYN-Bremse genannt, danach Terminivereinheitlichung)
 Elektronische Diskussionsgruppe
 Entsorgung Dortmund GmbH
 Enzyklopädie deutscher Geschichte (auch EdG), wissenschaftliche Buchreihe zur deutschen Geschichte
 Ethyldiglykol
 Edward Gaming, chinesische E-Sport-Organisation

EDG